Râul Călugărul se poate referi la:

 Râul Călugărul, Conțeasca
 Râul Călugărul, Horăița

Altele 
 Râul Călugăru
 Râul Călugăru Mic

Vezi și 
 Râul Călugăreasa (dezambiguizare)

 Călugăr (dezambiguizare)
 Călugăru (dezambiguizare)
 Călugăreni (dezambiguizare)
 Călugăreanu (nume de familie)

 Râul Călugăreni
 Râul Călugărița
 Râul Valea Călugărului
 Râul Valea Călugărească

 Râul Izvorul Călugărului, Arieș
 Râul Izvorul Călugărului, Bălăneasa

Toponime românești